Gilbert steht für:

 Gilbert (Vorname), männlicher Vorname
 Gilbert (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Gilbert (Einheit), veraltete CGS-Einheit für magnetische Spannung,
 Gilbertzelle, analoge Mischerschaltung
 Gilbert (Holzmaß), historisches Frankfurter Holzmaß
 Gilbert River, verschiedene Flüsse in den USA und in Australien
 Gilbertinseln, Kette von Atollen im Pazifik
 Gilbert (Mondkrater), benannt nach Grove Karl Gilbert und William Gilbert
 Gilbert (Marskrater), benannt nach Grove Karl Gilbert 
 Gilbert (Sänger), österreichischer Schlagersänger
 Gilbert-Polaritätszone, magnetostratigraphische Zone reverser Magnetisierung
 Hurrikan Gilbert, tropischer Wirbelsturm (1988)
 Gilbert-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel
 Gilbert Bluff, Felsenkliff an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Gilbert Spur, Gebirgskamm in Antarktika
 Gilbert Strait, Meerenge im Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Gilbert (Antarktika), Berg im Grahamland, Antarktika

Gilbert ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Gilbert (Entre Ríos)

in den Vereinigten Staaten:
 Gilbert (Arizona), im Maricopa County
 Gilbert (Arkansas), im Searcy County
 Gilbert (Iowa), im Story County
 Gilbert (Louisiana), im Franklin Parish
 Gilbert (Minnesota), im St. Louis County
 Gilbert (Pennsylvania), im Monroe County
 Gilbert (South Carolina), im Lexington County  
 Gilbert (West Virginia), im Mingo County
 Gilbert (Wisconsin), im Lincoln County
 Gilbert Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Gilbreth
 Guilbert